

Surnom 

 Edvaldo Alves de Santa Rosa, un footballeur international brésilien ;
 Nélson de Jesus Silva, un footballeur brésilien.

Prénom

Autres 
 Le Dida est une langue de Côte d'Ivoire.
 Les Didas sont un peuple de Côte d'Ivoire.